Chassagne (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Chassagne (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté